Spaargaren ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Spaargaren (* 1954), niederländischer Umweltsozialwissenschaftler
 Iman Spaargaren (* ≈1979), niederländischer Jazzmusiker